Schumacher is een veel voorkomende familienaam (Duits voor schoenmaker):

 Edmund von Schumacher (1859-1916), Zwitsers jurist en politicus
 Ernst Friedrich Schumacher, Brits econoom
 Felix von Schumacher (1856-1916), Zwitsers ingenieur en politicus
 Harald Schumacher, Duits oud-voetballer
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher, Deens chirurg en bioloog
 Kurt Schumacher, Duits politicus
 Kurt Schumacher, Duits beeldhouwer, verzetsstrijder
 Michael Schumacher, Duits Formule 1-rijder
 Michael Schumacher, Amerikaanse danser, choreograaf en dansleraar
 Mick Schumacher, Duits autocoureur
 Nikolaus Schumacher, burgemeester van Amel
 Owen Schumacher, Nederlands tekstschrijver, stand-upcomedian en jurist
 Ralf Schumacher, Duits oud-Formule 1-rijder
 Stefan Schumacher, Duits wielrenner
 Ton Schumacher, Nederlands hoogleraar immunologie

Vergelijkbare familienamen 
 Schoemacher, Scho(h)macher, Schuhmacher
 Schoe(h)maker, Scho(h)maker, Schu(h)maker 
 Shoe(h)maker, Sho(h)maker, Shu(h)maker
 Sjoe(h)maker, Sjo(h)maker, Sju(h)maker
 + varianten voorafgegaan met "de"
 + varianten eindigend op -macher(s), maker(s), -maeker(s), macker(s) of -maecker(s)
 Schoe(h)man, Scho(h)man, Schu(h)man
 Shoe(h)man, Sho(h)man,  Shu(h)man
 Sjoe(h)man, Sjo(h)man,  Sju(h)man
 + varianten voorafgegaan met "de"
 + varianten eindigend op -mann, -mans, -manns

Zie ook
 Robert Schoemacher, Nederlands cosmetisch arts
 G.J. Schoenmaker (1932), Nederlands Sociaal geograaf
 Henk Schoenmaker, Nederlands verzetsstrijder)
 Lex Schoenmaker, Nederlands voetbalspeler/trainer
 Milo Schoenmaker, Nederlands politicus
 Charles P. Wolff Schoemaker, Nederlands architect
 Richard Leonard Arnold Schoemaker, Nederlands schermer, hoogleraar bouwkunde en verzetsstrijder
 Wim Schuhmacher, ex-partner Gerard Reve
 Wim Schuhmacher, Nederlands beeldend kunstenaar